Элина Свитолина — победительница турнира.

Посев 
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.

  Анжелика Кербер (Полуфинал)
  Каролина Плишкова (Второй раунд)
  Доминика Цибулкова (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Второй раунд, отказ)
  Йоханна Конта (Отказ)
  Элина Свитолина (Титул)
  Елена Веснина (Третий раунд)
  Барбора Стрыцова (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Финал)
  Коко Вандевеге (Первый раунд)
  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Кики Бертенс (Первый раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Первый раунд)
  Каролин Гарсия (Второй раунд)
  Роберта Винчи (Первый раунд)
  Юлия Путинцева (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2017